У́лица Четвёртой Пятиле́тки — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Липецке:
 Улица 4-й Пятилетки;
 2-я улица 4-й Пятилетки — прежнее (до 1957 г.) название Орловской улицы;
 3-я улица 4-й Пятилетки — прежнее (до 1957 г.) название улицы Короленко;
 4-я улица 4-й Пятилетки — прежнее (до 1957 г.) название Весеннего переулка.
 Улица 4-й Пятилетки — улица в Перми.
 Улица 4-й Пятилетки — улица в Серове.
 Улица 4-й Пятилетки — улица в Сысерти.